Эмма Кэди (, полное имя Emma Jane Cady; 1854—1933) — американская , представительница стиля  (трафаретной живописи).

Биография 

Родилась в 1854 году в , штат Нью-Йорк, и была старшей из трех детей фермера Нормана Кэди (Norman J. Cady).

Занятие Кэди трафаретной живописью было необычно, поскольку этот жанр давно перестал быть популярным. Её работы были обнаружены в 1930-х годах коллекционерами народного искусства Стюартом Халладеем (J. Stuart Halladay) и Херреллом Томасом (Herrell George Thomas), которые предположили, что Эмма Кэди является другой художницей, её тёзкой, жившей в , штат Нью-Йорк, около 1820 года. Но исследование, проведенное в 1978 году Рут Пивонкой (Ruth Piwonka) и Родериком Блэкберном (Roderick H. Blackburn), установило истинную личность найденных работ.

Известны несколько работ Эммы Кэди, в числе которых есть акварели. Только одна из них подписана и датирована. Её работы считаются одними из лучших известных примеров бархатной росписи.

Один из натюрмортов Кэди — Fruit in Glass Compote, находится в коллекции Американского музея народного искусства, которому была подарена Ральфом Эсмерианом (Ralph Esmerian).

Эмма Кэди никогда не была замужем, после смерти родителей она переехала сначала в дом племянника, а затем около 1920 года — в , штат Мичиган, где жила с сестрой семьи до самой своей смерти в 1933 году.

Примечания

Ссылки 
 Emma Jane Cady
 Emma Jane Cady

Художники США